Linia boczna – w anatomii zwierząt
 Linia boczna (rodzina) – przy obliczaniu pokrewieństwa lub powinowactwa w genealogii i prawie